est une expression anglaise signifiant « adieu monde cruel ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , mini-série britannique diffusée de  à  sur .

Musique

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album d'Elvis Costello sorti le .

Chanson 

 , single de James Darren sorti en  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi